Aipe kan syfta på:

Colombia 

 Aipe (kommun), Huila, 
 Aipe (ort), Huila,

Grönland 

 Áipe, ö, Qaasuitsup,